Desa Petungsewu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Petungsewu (administrativ by i Indonesien, lat -7,95, long 112,55), Jawa Timur, 
 Desa Petungsewu (administrativ by i Indonesien, lat -8,00, long 112,54), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar